De Grand Slam Cup 1993 vond plaats van 7 tot en met 12 december 1993. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen in de Olympiahalle in de Duitse stad München.

Toernooischema 

ATP-toernooi in 1993